Самсон Гамлетович Ленинградов (род. 5 августа 1993 года, Санкт-Петербург) — самец сетчатого жирафа, одна из главных достопримечательностей и «живой талисман» Московского зоопарка.

Биография 
Самсон Ленинградов родился 5 августа 1993 года в Ленинградском зоопарке. Родителями его были выходец из Дании жираф Гамлет и жирафа Луга. В возрасте двух лет переехал в Москву, поселился в отдельном вольере («Дом жирафа») Московского зоопарка, самом старом на «старой» территории, построенном ещё в 1892 году. Самсон стал единственным обитателем зоопарка, получившим полное имя. Он быстро завоевал популярность у посетителей, несмотря на то что в зоопарке есть и другие жирафы, проживающие в общем вольере вместе с зебрами. Рост Самсона около 5 метров, масса — около 700 килограммов. Более 15 лет с Самсоном работает смотритель Сергей Григорьевич Гроздов, в прошлом инженер-электронщик.

Личная жизнь 
Первоначально в пару к Самсону была выбрана жирафа Люба, подаренная зоопарку супругами Вильденштейн, меценатами из Франции. Однако при перевозке из американского Центра по разведению диких животных она сломала ногу. Несмотря на две проведённые операции, Люба погибла. В октябре 2004 года те же супруги Любовь Ступакова и Алек Вильденштейн помогли зоопарку ещё раз, подобрав Самсону новую пару — Твигу (Досю) из «». Ей было всего 14 месяцев, но отношения между жирафами складывались. Однажды утром Досю нашли мёртвой. Причины её гибели до сих пор точно не известны, скорее всего — аллергическая реакция на прививку от сибирской язвы. С тех пор Самсон живёт в своём вольере один.

В день Самсон съедает около 11 килограммов овощей, 4 килограмма фруктов, 6 килограммов хлеба, по 3 килограмма сена и комбикорма. Очень любит свежие ивовые ветки, бананы и морковь. Самсон Ленинградов — очень общительный, добродушный и сообразительный жираф, любящий внимание публики и умеющий её развлекать.

Происшествие 
Посетителей привлекает дружелюбный нрав красивого животного, и они постоянно пытаются покормить любимца, несмотря на запреты. Летом 2013 года в зоопарке устроили аттракцион по кормлению жирафа ветками ивы, однако развлечение привело к чрезвычайному происшествию. Сооружённый для кормления деревянный помост двухметровой высоты был рассчитан не более чем на трёх человек, но 9 июля, в дождливый день, когда аттракцион был закрыт, на платформу, сняв ограждение, самовольно забрались более десятка желающих покормить Самсона. Помост обрушился, пострадали 13 человек, в том числе трое детей.

Примечания

Ссылки 

 О жирафах на сайте Московского зоопарка.
 Живой музей на открытом воздухе / Квартирный ряд

Знаменитые жирафы
Знаменитые животные Московского зоопарка
Ленинградский зоопарк